Церковь Востока
 Ассирийская церковь Востока